Солониха:
 Солониха (приток Вохты) — река в Вилегодском районе Архангельской области
 Солониха (приток Ущажа) — река в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Солониха (село) — село в Спасском районе Нижегородской области
 Солониха (курорт) — курорт в Красноборском районе Архангельской области
 Солониха (протока) — протока Днепра в её дельте в Херсонской области (Украина)